

Fase finale del torneo femminile

Collegamenti esterni 
 
  Raccolta dei risultati di Almería 2005 sul sito ufficiale del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, cijm.org.gr.

Tennis ai XV Giochi del Mediterraneo